Dossow bezeichnet:

 Dossow (Wittstock/Dosse), ein Ortsteil der Stadt Wittstock/Dosse in Brandenburg
 Friedrich Wilhelm von Dossow (1669–1758), preußischer Generalfeldmarschall
 Dossow (Adelsgeschlecht), altes brandenburgisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Dosso (Begriffsklärung)